Con la locuzione Fatti di Genova ci si può riferire ai:
Fatti di Genova, sciopero indetto dalla Camera del Lavoro di Genova il 30 giugno 1960 e seguente manifestazione in segno di protesta contro la convocazione del quinto congresso del Movimento Sociale Italiano.
Fatti di Genova, scontri avvenuti dal 19 luglio al 21 luglio 2001 in occasione del congresso del G8.